Гаљардо има више значења:

 Гаљардо (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Гаљардо (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику